Буконвиль-Вокле́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Гиньикур. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02102.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 181 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 113 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 84 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 84 активных жителей работали 76 человек (42 мужчины и 34 женщины), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 29 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Буконвиль-Воклер

Коммуны департамента Эна